КШМ — акронім кирилицею з літер К, Ш, М. Може мати такі значення:
 Кривошипно-шатунний механізм — елемент конструкції двигуна, що забезпечує його робочий процес.
 Командно-штабна машина — бойова транспортна машина для забезпечення зв'язку у різних родах сухопутних військ.
 Кутова шліфувальна машина — ручний електроінструмент, серед українських майстрів має ужиткову назву "болгарка"